Magda Linette e Katarzyna Piter erano le detentrici del titolo, ma Piter quest'anno non ha partecipato. Linette ha fatto coppia con Naomi Broady, ma ha perso in semifinale contro Il doppio del torneo di tennis Ankara Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Julija Bejhel'zymer e Çağla Büyükakçay.

Il doppio del torneo di tennis Ankara Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Julija Bejhel'zymer e Çağla Büyükakçay che hanno battuto in finale Eléni Daniilídou e Aleksandra Krunić 6–3, 6–3.

Teste di serie 

  Eléni Daniilídou /  Aleksandra Krunić (finale)
  Naomi Broady /  Magda Linette (semifinali)

  Julija Bejhel'zymer /  Çağla Büyükakçay (Campionesse)
  Kristina Barrois /  Vitalija D'jačenko (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ankara Cup 2013